Laguna de Salinas puede referirse a:

 Laguna de Salinas, en España.
 Laguna de Salinas, en Perú.